Чемпионат Белгородской области по футболу объединяет любительские футбольные клубы Белгородской области. Проводится по системе "весна—осень".

Федерация футбола Белгородской области также проводит два кубковых турнира: Кубок Белгородской области и Суперкубок Белгородской области.

История 

История футбола в Белгородской области отсчитывается с 1923 года, когда на городской спортивной площадке состоялся первый упомянутый в источниках официальный футбольный матч между местными командами "Желдор" и "Церабкооп".Начиная с 1954 года, после образования Белгородской области, проводится областное первенство, также с 1954 года разыгрывается и кубок, первым обладателем которого стал белгородский клуб "Пищевик"

Система Первенства Белгородской области по футболу 

В системе существуют два уровня:

1. Чемпионат Белгородской области по футболу

2. Первенство Белгородской области по футболу (разделено на две группы)

Чемпионы, призёры, победители Кубка и Суперкубка  

Примечание: В 2014 году Суперкубок проводился между победителям зон "Запад" и "Восток" чемпионата.

Лучшие клубы (2000-2022 г.)

Примечания 

Региональные футбольные турниры России
Футбол
Спортивные соревнования в Белгородской области